2 miejscowości w Polsce: 
 Teolin – wieś w woj. łódzkim, w pow. łódzki wschodnim, w gminie Nowosolna 
 Teolin – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Janów

2 miejscowości na Białorui:
 Teolin – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim
 Teolin – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie dubrowieńskim

miejscowość na Ukrainie:
 Teolin – wieś w obwodzie czerkaskim, w rejonie monastyryszczeńskim